Dameris ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Dameris (1902–1991), deutscher Philosoph und Maler
 Toni Dameris (* 1909), deutscher Schauspieler